Боровский район:
 Боровский район — район в Калужской области России.
 Боро́вский (Боровско́й) район — район в Харьковской области Украины.
 Боровской (Боровский) район — район в Ивановском Промышленном районе в 1929—1932 годах, преобразованный в 1932 году в Большесольский (Некрасовский) район.

См. также 
 Боровской район